Moacyr Franco Show foi um programa de variedades exibido na TV brasileira.

O programa era apresentado pelo comunicador Moacyr Franco que escrevia o roteiro junto com Mário Wilson e Gilberto Garcia.

Vários artistas se apresentaram no programa, estiveram Eliana Pittman, Nívea Maria, José Lewgoy, Flávio Migliaccio e Renata Fronzi, com personagem fixo.  

Programas de variedades do Brasil
Programas da Rede Bandeirantes
Programas da TV Globo
Programas de entrevistas da RecordTV
Programas da Rede Tupi
Programas do SBT
Programas da TV Excelsior
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1963
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1967
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1972
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1979
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1981
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1991
Programas de televisão em língua portuguesa